Diego Rafael Perrone Vienes ou somente Perrone é o veterano futebolista uruguaio que atua no Danubio Fútbol Club.

Carreira  
Diego Perrone é um jogador rodado e já atuou no futebol mexicano, suíço, italiano, grego e paraguaio.

Começou no Danubio em 1995 onde jogou grande parte de sua carreira, foi para o México atuar pelo Atlas, também já jogou no futebol europeu pelo AC Lugano da Suíça, pelo Catania da Itália, pelo Levadiakos da Grécia e ainda voltou para a américa para jogar pelo Nacional e Central Español do Uruguai e pelo Olimpia do Paraguai.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Calcio Catania